Coppa del Brasile 2022 – torneo di calcio
 Coppa del Brasile 2022 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa del Brasile 2022 – torneo di pallavolo maschile